Ідріс — пророк в ісламі (біблійний Енох)
 Ідріс Дебі — чадський державний і політичний діяч, президент Чаду з 2 грудня 1990 року